Our Love to Admire — третий студийный альбом нью-йоркской группы Interpol, выпущенный 10 июля 2007 года лейблом Capitol Records. Релиз первого сингла с нового альбома, «The Heinrich Maneuver», состоялся 7 мая 2007.

Список композиций 
Тексты песен, музыка — Interpol.

 «Pioneer to the Falls» — 5:41
 «No I in Threesome» — 3:50
 «The Scale» — 3:23
 «The Heinrich Maneuver» — 3:28
 «Mammoth» — 4:12
 «Pace Is the Trick» — 4:36
 «All Fired Up» — 3:35
 «Rest My Chemistry» — 5:00
 «Who Do You Think?» — 3:12
 «Wrecking Ball» — 4:30
 «The Lighthouse» — 5:25

Бонус-треки (японская версия) 
 «Mind Over Time» — 4:49
 «Mammoth» — 4:12 (Инструментальная версия)

Бонусный DVD 
 «Pioneer to the Falls» (Live at Astoria)
 «NARC» (Live at Astoria)
 «The Heinrich Maneuver» (Live at Astoria)
 «Mammoth» (Live at Astoria)
 «Slow Hands» (Live at Astoria)
 «Evil» (Live at Astoria)
 «The Heinrich Maneuver» (Music Video)
 «No I in Threesome» (Music Video)

Синглы

Примечания 

Альбомы Interpol
Альбомы Capitol Records
Альбомы Parlophone